Planinica je lahko:
 Planinica, Dimitrovgrad (Srbija)
 Planinica, Mionica (Srbija)
 Planinica, Pirot (Srbija)
 Planinica, Trstenik (Srbija)
 Planinica, Zaječar (Srbija)
 Planinica (Bosna in Hercegovina)